Der ICC World Cricket League Division Two 2015 war die dritte Ausgabe dieses One-Day-Cricket-Wettbewerbes und fand zwischen dem 17. und 24. Januar 2015 in Namibia statt. Das Wettbewerb war Teil der ICC World Cricket League 2012–18. Es diente auch als Qualifikationsturnier für die ICC Intercontinental Cup 2015–2017 und den ICC World Cricket League Championship 2015–17. Im Finale setzten sich die Niederlande gegen Namibia mit acht Wickets durch.

Teilnehmer 
An dem Turnier haben insgesamt 6 Mannschaften teilgenommen. Davon qualifizierten sich die Mannschaften, die die Plätzen 5 bis 8 an der ICC Cricket World Cup Qualifier 2009 nahmen:

Beim Turnier der dritten Division der World Cricket League im Jahr 2011 qualifizierten sich:

Format 
In einer Gruppenphase spielte jedes Team gegen jedes andere. Der Sieger eines Spiels bekam zwei Punkte, für ein Unentschieden oder No Result gab es einen Punkt. Die beiden Gruppenersten qualifizieren sich für die ICC Intercontinental Cup 2015–2017 und den ICC World Cricket League Championship 2015–17 und bestritten ein Finale. Die Dritt- und Viertplatzierten qualifizierten sich auf für den ICC World Cricket League Championship 2015–17. Die Fünf- und Sechstplatzierten stiegen in die Division Three und nahmen an dem ICC World Cricket League Division Three 2017.

Stadien 

Die folgende Stadien wurden als Austragungsorte vorgesehen

Vorrunde

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Finale

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Die Serie auf Cricinfo

Einzelnachweise 

Two 2015
Internationale Cricket-Saison 2014/15
Internationales Cricket-Turnier
Cricket-Wettbewerb in Namibia
Sportveranstaltung in Windhoek